Князь Иван Борисович Троеку́ров (?—1703) — русский государственный и военный деятель, рында, воевода, окольничий и ближний боярин во времена правления Алексея Михайловича, Фёдора Алексеевича, правительницы Софьи Алексеевны, Ивана V и Петра I Алексеевичей. 

Происходил из ярославских Рюриковичей — из княжеского рода Троекуровых. Старший сын боярина князя Бориса Ивановича Троекурова (?—1674) от брака с Аграфеной Михайловной (?—1673). Имел младшего брата, князя Дмитрия Борисовича.

Биография

Служба Алексею Михайловичу 
В мае 1660 года четвёртый чашник в Грановитой палате у государева стола во время отпуска грузинского царевича Николая. В 1660-1663 годах неоднократно упоминается в дворцовых разрядах в чине стольника и чашника на различных мероприятиях в Московском Кремле и во время загородных и богомольных походах Государей. В январе 1663 года рында с государевым сайдаком, ехал перед Государём в Троице-Сергиев монастырь. С 1671 года первый судья в Иноземском и Рейтарском приказах, в августе послан от Государя к царице Наталье Кирилловне Нарышкиной в село Преображенское с уведомлением, что будет к ней присылка со столом от патриарха Иоасафа II. В 1674-1675 годах возглавлял Монастырский приказ

Служба Фёдору Алексеевичу 
В 1676 году комнатный стольник. В этом же году году пожалован в окольничии и послан в Киев первым воеводою.  В 1677 году пожалован в бояре. В 1678-1679 годах возглавлял Московский судный приказ. В 1680-1681 годах первый воевода в Смоленске. В 1680 и 1682 годах упомянут членом Расправной палаты. В мае 1682 года дневал и ночевал у гроба царя Фёдора Алексеевича. Имел исключительные права доклада царю и распоряжений от его имени.

Пользовался покровительством Б. М. Хитрово (ум. 1680), на дочери которого, Василисе, был женат первым браком.

Служба Софье Алексеевне 
В 1682-1689 годах возглавлял Поместный приказ. В разное время возглавлял приказ Большой казны. Имел исключительные права доклада правительнице и выполнение её распоряжений.

Служба Ивану V и Петру I 
В 1-й половине 1670-х гг. выступал на стороне Милославских, против Нарышкиных, однако в 1682 году, после смерти царя Фёдора Алексеевича, перешёл на их сторону, поэтому, как дальний родственник царского рода, пользовался доверием молодого царя Петра I. Во время коронации царей Ивана V и Петра I 25 июня 1682 года послан третьим из Грановитой палаты на Казённый двор с другими царедворцами за государственными регалиями и нёс вторым царский венец Петра I с Казённого двора в Грановитую палату, а оттуда в Успенский собор, где держал его на золотом блюде во время помазания, причастия и коронации Петра I. В июле этого же года третий в крестном ходе с обоими Государями из Успенского собора в церковь Богородицы Казанской иконы.

В январе 1689 года участвовал при бракосочетании царя Петра I и Евдокии Фёдоровны Лопухиной. В этом же году послан из Троице-Сергиева монастыря от Государя к царевне Софье Алексеевне в село Воздвиженское. 

В начале Стрелецкого восстания 1698 года приказал посадить в тюрьму стрельцов, хлопотавших в Москве о выплате жалованья стрелецким полкам. После казни сторонника Фёдора Шакловитого, Пётр I, в 1689-1701 годах сделал Троекурова главой Стрелецкого приказа. В августе 1689 года определён в комиссию  исследовать измену стрельцов. 

В 1700 году возглавлял боярскую комиссию для управления столицей во время пребывания царя в Воронеже. В 1701—1703 годах возглавлял Земский приказ и Палату об Уложении.

При царях Иване V и Петре I Алексеевичах показан восьмым бояриным, а в 1703 году — третьим.

Умер  года. Похоронен в Спасском монастыре в Ярославле.

Собственность 
По адресу Георгиевский переулок, 4 сохранились палаты боярина Троекурова 1691—1696 гг. в стиле московского барокко — объект культурного наследия федерального значения. Царь неоднократно бывал в доме Троекуровых. По легенде (впрочем, недостоверной с точки зрения хронологии), при строительстве своего дома боярин Троекуров пользовался казёнными материалами, предназначенными для сооружения Сухаревой башни, строительством которой он руководил.

Семья 
Был женат трижды: 

Первая жена — Василиса (Васса) Богдановна Хитрово. С ней у Троекурова было трое детей:

 Князь Троекуров Фёдор Иванович (1667—1695) — стольник и спальник, бомбардир (1693), погибший под Азовом в возрасте 28 лет, любимец императора Петра I. Погребён в Ярославле, куда ездил Петр I присутствовать при его погребении. Женат на Ирине Петровне NN.
 Князь Троекуров Иван Иванович (1670—1702) — стольник, комнатный стольник, капитан, убитый при штурме Нотебурга. Женат на Анастасии Васильевне NN.
 Княжна Анастасия Ивановна — жена князя Лобанова-Ростовского NN.

Вторая жена — Анна Семёновна NN.

Третья жена — Анастасия Фёдоровна Лопухина, сестра царицы Евдокии Фёдоровны. Жена в 1718 году была бита кнутом по делу царевича Алексея Петровича.

Примечания

Литература 
 
 Купцов И. В. Князья Троекуровы. — Волгоград, 2011
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Троекуров Иван Борисович. стр. 329-330.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Троекуров Иван Борисович. стр. 48. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83. 
 А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Троекуров Иван Борисович. стр. 295.

Ссылки 
 

Бояре
Воеводы Киева
Иван Борисович